Fernand Gonder (1883-1969), een Frans atleet
 Gondar (Ethiopië), een Ethiopische stad
 Gondor, een fictief koninkrijk uit de boeken van J.R.R. Tolkien